Indonesië
 Koroncong (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Koroncong (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam